Исфаха́н () — одна из 21 области (шахрестана) иранской провинции Исфахан. Административный центр — город Исфахан.
В состав шахрестана входят районы (бахши):
 Меркези (центральный) (بخش مرکزی)
 Джаркавие-Софла (بخش جرقویه سفلی)
 Джаркавие-Олиа (بخش جرقویه علیا)
 Джольге (بخش جلگه)
 Бонруд (بخش بن‌رود)
 Кухпайе (بخش جرقویه سفلی)
Население области на 2006 год составляло 1 963 315 человек.

Населённые пункты

Примечания

Ссылки 
 World Gazetteer

шахрестаны Исфахана